Kašna svatého Floriána je v Česku na více místech:

 Kašna svatého Floriána (Frýdek)
 Kašna svatého Floriána (Soběslav)
Tento název se může vztahovat i na
 Kašna se sochou svatého Floriána (Bílina)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Velké Meziříčí)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Ivančice)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Vyšší Brod)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Svitavy)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Verneřice)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Slavonice)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Lipník nad Bečvou)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Duchcov)
 Kašna se sochou svatého Floriána (Rožmberk nad Vltavou)